Laban (band), een Deens zangduo
 laban (drank), een traditionele Arabische drinkyoghurt
 Laban (Hebreeuwse Bijbel), een persoon uit de Hebreeuwse bijbel
 Laban (Kangkung), een bestuurslaag in Indonesië
 Laban (Menganti), een bestuurslaag in Indonesië
 Laban (Mojolaban), een bestuurslaag in Indonesië
 Laban (Ngombol), een bestuurslaag in Indonesië
 Laban (partij), een voormalige politieke partij uit de Filipijnen
 Laban (Tirtayasa), een bestuurslaag in Indonesië
 Laban (voornaam), een voornaam die voorkwam in Zeeland, zoals op Walcheren en in Cadzand
 Bewegingsanalyse volgens Laban, een methode om menselijke beweging te noteren
 Hans Laban, een Nederlandse kunstenaar
 Ahmad Abu Laban, een Egyptisch-Deense imam
 Cees Laban, voormalig PvdA Tweede Kamerlid